Paul O’Shea ist der Name folgender Personen:

* Paul O’Shea (Rennfahrer) (* 1928), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Paul O’Shea (Reiter) (* 1977), irischer Springreiter 
 Paul O’Shea (Biochemiker), britischer Biochemiker 
 Paul O’Shea (Footballspieler) (* 1989), australischer Australian-Football-Spieler